Plusieurs navires de la marine chilienne ont été nommés Almirante Simpson, d’après l’amiral Robert Winthrop Simpson (1799-1877), un Chilien d’origine britannique qui a combattu durant la guerre d'indépendance du Chili et la guerre de la Confédération. Ce nom peut également faire référence à son fils, l’amiral Enrique Simpson Baeza (1835-1901), qui a combattu durant la guerre du Pacifique.

Navires de surface 
 La barque Almirante Simpson était un navire privé construit en 1847 et acheté par la marine pendant la guerre du Pacifique. Son nom original était Elvira Alvarez et il fut renommé en 1887.
 Almirante Simpson, une canonnière lance-torpilles lancée en 1896 et transférée à l’Équateur en 1907.
 Almirante Simpson, un destroyer de classe Almirante Lynch (1912). Lancé en 1914, il est incorporé dans la Royal Navy sous le nom de . Restitué au Chili en 1920, il est rebaptisé Almirante Riveros et retiré du service en 1933.

Sous-marins 
 Almirante Simpson, un sous-marin de classe Capitán O'Brien, lancé en 1928. Retiré du service en 1957.
 Simpson (SS-21), un sous-marin de classe Balao, ex- lancé en 1944. Transféré au Chili en 1962 et retiré du service en 1982.
 Simpson (SS-21), un sous-marin de type 209. En service de 1984 à nos jours.

Notes et références

Notes

Références 

Nom de bateau de la Marine chilienne